Die Samsung Open 2002 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Juni 2002 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden die Ordina Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Nottingham zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Thomas Johansson, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Stattdessen gewann sein Landsmann Jonas Björkman seinen fünften Titel der Karriere und zweiten nach 1998 in Nottingham. Er war ungesetzt ins Turnier gestartet und hatte in der ersten Runde den Setzlistenersten Andy Roddick geschlagen. Im Finale schlug er den ebenfalls ungesetzten Australier Wayne Arthurs.
Im Doppel konnten die Vorjahressieger Donald Johnson und Jared Palmer als Setzlistenerste erneut das Finale erreichen. Dort wurden sie jedoch von Mike Bryan und Mark Knowles geschlagen. Mike Bryan gewann dabei seinen siebten Karrieretitel und den ersten ohne seinen Bruder Bob Bryan. Knowles fuhr Titel Nummer 22 ein.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 356.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 147 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 102 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Nottingham